Montingen steht für:
 den Namen der französischen Gemeinde Montoy-Flanville im Département Moselle von 1915 bis 1918
 den Namen der französischen Gemeinde Montois-la-Montagne im Département Moselle von 1940 bis 1944
 Kurzbezeichnung für das belgische Doppeldorf Montenau-Iveldingen